Salvatore Buccello (ur. 12 września 1916) – kapral pochodzenia włoskiego, uczestnik powstania warszawskiego.

Podczas powstania warszawskiego walczył w oddziałach, które zdobyły Komendę Policji znajdującą się przy Krakowskim Przedmieściu 1 w dniu 23 sierpnia 1944. Po kapitulacji walk powstańczych znalazł się w niemieckim obozie jenieckim. Jego nazwisko zostało umieszczone na liście przewozowej (pozycja 383) jeńców obozu Lamsdorf do stalagu IIIA Lückenwalde z dnia 7 listopada 1944 roku. Jego numerem jenieckim był 104918.

Przypisy 

Cudzoziemcy w powstaniu warszawskim
Włoscy wojskowi
Urodzeni w 1916
Jeńcy Stalagu VIIIB/344 Lamsdorf